Allington ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Allington (Dorset)
 Allington (Kent)
 Allington (Lincolnshire)
 Allington (North Wiltshire)
 Allington (Salisbury)

 East Allington